La formula molecolare C6428H9912N1694O1987S46 può indicare:
 Adalimumab
 Infliximab

Formule molecolari